MSF kan syfta på: 

 MSF – en internationell medicinsk humanitär ideell hjälporganisation, se Médecins Sans Frontières
 MSF – en brittisk fackförening, se Manufacturing Science and Finance Union
 MSF – ett tidigare namn på studentförening, tillhörande Sveriges läkarförbund, se Medicine Studerandes Förbund